Dodd kan som auktorsförkortning betyda:

 Alan Parkhurst Dodd
 Sarah L. Dodd

Robotskapade auktorsförkortningar